Жарколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жарколь — село в Карасуском районе Костанайской области, ликвидировано в 2005 году.
 Жарколь — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Жарколь — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Озеро 
 Жарколь — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Жарколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.